HID:
 High-Intensity Discharge lamp — газоразрядная лампа.
 Human Interface Device — устройство взаимодействия с человеком, устройство ввода.
 USB HID — соответствующий класс USB-устройств.
 HID Global — компания, разработчик систем контроля доступа. В России известна своими широко распространенными RFID картами и считывателями форматов HID Prox Pass II и iClass.